Alto Alegre é um distrito do município brasileiro de Colorado, no estado do Paraná.

Ligações externas 
 

Distritos do Paraná
Colorado (Paraná)
Fundações no Paraná em 1962